Les chevrons sont issus de l'univers de fiction de Stargate.

Les chevrons sont les symboles qui apparaissent à la périphérie de la porte des étoiles. Chaque chevron représente une constellation. Le Dr Daniel Jackson en comprend le principe dans le film Stargate, la porte des étoiles.

Explications des chevrons 
Les chevrons servent en fait à définir un point dans un espace à 3 dimensions. Il faut 6 points afin de pouvoir situer le point d'arrivée dans cet espace. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi le point d'origine. C'est pourquoi il faut un  pour définir cette origine, c'est-à-dire la porte qui va déclencher le vortex.

Un  peut être utilisé pour changer de galaxie en agissant comme une sorte d'indicatif de zone (l'adresse se termine toujours par le point d'origine), mais dans ce cas, on a besoin d'un apport supplémentaire en énergie, normalement fourni par un EPPZ, mais le colonel O'Neill démontre lors de la première rencontre physique avec les Asgards, en 1999, qu'une recharge trafiquée de lance Jaffa suffit aussi à fournir l'énergie nécessaire à un vortex stable au moins une fois.

Le rôle du  est de contacter un vaisseau : le Destinée, car il a pour mission de suivre un vaisseau qui dépose des portes des étoiles. La troisième série de la franchise Stargate, Stargate Universe, tourne autour du concept de ce neuvième chevron. Cette fois, c'est l'énergie du noyau d'un corps céleste, comportant du naquadria en quantité suffisante, qui est nécessaire.

Le principe du neuvième chevron est différent des adresses à sept ou huit chevrons : il s'agit d'un code. À l'origine, les créateurs de la porte des étoiles ont prévu d'accéder au Destinée uniquement depuis la Terre, il y a donc un code à composer qui reste toujours identique, peu importe la planète d'où on part. Il faut donc toujours utiliser la même adresse, y compris le point d'origine de la Terre.

Accéder au Destinée nécessite une source d'énergie colossale, raison pour laquelle la base Icare a été bâtie sur une planète afin de puiser dans l'énergie de son noyau.

Notes et références 

Technologie de Stargate